Molekulska formula -{C7H7NO2}- se može odnositi na:

 Salicilamid
 3-Aminobenzojeva kiselina
 4-Aminobenzojeva kiselina
 Antranilna kiselina
 Mononitrotoluen
 2-Nitrotoluen
 3-Nitrotoluen
 4-Nitrotoluen
 Salicilaldoksim
 Trigonelin